Хине може да се отнася за:

 Хине – село в Словения, регион Югоизточна Словения, община Жежемберк
 Хине – село в Словения, Споднепосавски регион, община Севница